Stati Uniti d'America
 Spring Brook – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Spring Brook – città della Contea di Dunn, Wisconsin

Pagine correlate 
 Springbrook